Тепечитлан има више значења:

 Општина Тепечитлан (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тепечитлан (Тепечитлан, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику